Constança d'Aragó i d'Entença (1318 - Montpeller 1346) fou infanta d'Aragó i reina consort de Mallorca (1325-1346). Fou filla d'Alfons el Benigne de Catalunya-Aragó i de la seva primera muller, Teresa d'Entença del llinatge dels Entença.

Va néixer a Balaguer cap al 1322, quan el seu pare Alfons ja havia estat proclamat hereu dels regnes de Catalunya, Aragó i València per renúncia del seu germà gran, Jaume.
El 1325 es prometé en matrimoni amb Jaume III de Mallorca, besnet igual que ella de Jaume I el Conqueridor. El 1336 es va realitzar el casament a Perpinyà, mitjançant el qual van tenir dos fills:
el príncep Jaume IV de Mallorca (1335-1375), rei de Mallorca
la princesa Elisabet de Mallorca (1337-1403), reina titular de Mallorca

Referències

Bibliografia 
  

Prínceps d'Aragó
Reines consorts de la casa de Mallorca
Morts a Montpeller
Fills il·lustres de Palma
Polítics aragonesos